Válka může označovat:

ozbrojený konflikt
 válka
podle aktérů:
 občanská válka
 světová válka
podle použitých prostředků:
 jaderná válka
 chemická válka
 biologická válka
 psychologická válka
podle intenzity:
 studená válka
 totální válka
přeneseně:
 obchodní válka
 celní válka

umělecké dílo
 Válka s Mloky – román Karla Čapka 
 Válka světů – román Herberta George Wellse
 Válka (album) – studiové album české skupiny Debustrol
 Válka – drama současného švédského autora Larse Noréna

příjmení
 Jaroslav Válka – český politik
 Josef Válka – český historik
 Petr Válka – český politik

uprchlický tábor
 Valka (tábor) – uprchlický tábor u Norimberka

Externí odkazy